Rose Marie ist der Name folgender Personen:

* Rose Marie (Schauspielerin) (Rose Marie Mazetta; 1923–2017), US-amerikanische Komikerin und Schauspielerin
 Rose Marie (Sängerin)  (Rosmary Kane; * 1956), nordirische Sängerin

Musik und Theater
 Rose Marie (Hermann-Löns-Lied), auch Abendlied, von Hermann Löns, vertont von Fritz Jöde

Siehe auch:

 Rose-Marie
 Rosemarie